Европейското първенство по волейбол за жени 2011 е 27-ото издание на Европейско първенство по волейбол, организирано от Европейската конфедерация по волейбол. Домакини са Италия и Сърбия. Провежда се от 23 септември до 2 октомври 2011.

Квалификация 
 Домакин
 
 

 Класирали се директно от Европейско първенство по волейбол за жени 2009
 
 
 
 
 

 Класирали се чрез квалификация

Групова фаза

Група А 
В Белград, Сърбия

|}

|}

Група В 
В Монца, Италия

|}

|}

Група C 
В Жренянин, Сърбия

|}

|}

Група D 
В Бусто Арцисио, Италия

|}

|}

Финален кръг

Плейофи 

|}

Четвъртфинали 

|}

Полуфинали 

|}

Трето място 

|}

Финал 

|}

Вижте също 
 Европейско първенство по волейбол за мъже 2011

Европейски първенства по волейбол